„Lovedrive Tour“ е световно концертно турне на германската рок група „Скорпиънс“ проведено след издаването на албума Lovedrive. Турнето обхваща три континента сред които Европа, Азия и за първи път Северна Америка, където Скорпиънс правят и първия си концерт в САЩ пред 60 000 фенове в Кливланд на World Series Of Rock Festival, следват още девет концерта в Съединените щати направени на два етапа.

Няколко седмици, след като е бил изгонен от „Ю Еф Оу“ заради проблемите си с алкохола, Михаел Шенкер се връща в „Скорпиънс“ и за известно време групата е с трима китаристи. В началото на концертните изяви на сцената излиза Михаел Шенкер, след като новият китарист Матиас Ябс бива помолен да напусне групата. Михаел обаче, който още не се е преборил с наркотиците и алкохола, системно пропуска концерти и се стига се дотам, че припада по време на концерт, става ясно, че трябва да напусне групата за втори път. И през април 1979 г. по време на турнето във Франция, Матиас Ябс е привлечен като постоянен китарист заменяйки Михаел.

Музиканти 
 Клаус Майне – вокали
 Рудолф Шенкер – китари
 Михаел Шенкер – китари
 Матиас Ябс – китари
 Херман Раребел – барабани
 Франсис Буххолц – бас

Дати

Източници 

Музикални турнета от 1979 година
Турнета на „Скорпиънс“